Епархия Пенеду () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Пенеду, Бразилия. Епархия Пенеду входит в митрополию Масейо. Кафедральным собором епархии Пенеду является собор Пресвятой Девы Марии Розария.

История 

10 февраля 1962 года Римский папа Бенедикт XV издал буллу Catholicae Ecclesiae cura, которой учредил епархию Пенеду, выделив её из епархии Алгоаса (сегодня — Архиепархия Масейо). В этот же день епархия Пенеду вошла в архиепархию Олинды (сегодня — Архиепархия Олинды-и-Ресифи).

13 февраля 1920 года епархия Пенеду вошла в митрополию Масейо.

10 февраля 1962 года епархия Пенеду передала часть своей территории новой епархии Палмейра-дуз-Индиуса.

Ординарии епархии 

 епископ Jonas de Araújo Batinga (28.01.1918 — 30.07.1940);
 епископ Fernando Gomes dos Santos (9.01.1943 — 1.02.1949) — назначен епископом епархии Аракажу (сегодня — Архиепархия Аракажу);
 епископ Felix César da Cunha Vasconcellos (30.03.1949 — 3.04.1957) — назначен вспомогательным епископом архиепархии Флорианополиса;
 епископ José Terceiro de Sousa (9.11.1957 — 24.03.1976);
 епископ Constantino José Lüers (24.03.1976 — 26.01.1994);
 епископ Valério Breda (30.07.1997 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Catholicae Ecclesiae cura, AAS 8 (1916), стр. 169

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии